«Dion chante Plamondon» — десятий студійний та дев'ятий франкомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 4 листопада 1991 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Альбоми Epic Records
Франкомовні музичні альбоми